Гель может означать:
 Гель — структурированная система, состоящая из высокомолекулярных и низкомолекулярных веществ.
 Гель — мягкая лекарственная форма вязкой консистенции.
 Гель для душа — жидкий продукт, используемый для мытья тела.
 Фамилия
 Гель, Жан-Батист (1755—1829) — французский филолог, профессор Коллеж де Франс, хранитель античных манускриптов Королевской библиотеки. 
  (1795—1845) — учёный-эллинист, либреттист и автор песен, сын Жан-Батиста и Софии Гель.
  (1775—1819) — французская певица и композитор, супруга Жан-Батиста Геля.

См. также